Willenberg ist der Name folgender Orte:

 Willenberg (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Willenberg (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Willenberg (Lamprechtshausen), Ortsteil der Gemeinde Lamprechtshausen, Land Salzburg, Österreich
 Willenberg, Dorf im Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Garbina, Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Willenberg, Dorf im Kreis Goldberg, Schlesien, seit 1945: Wielisław Złotoryjski, Powiat Złotoryjski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Willenberg, Dorf im Kreis Liegnitz, Schlesien, seit 1945: Wielogóra (Legnica), Stadtteil von Legnica, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen 
 Willenberg, Stadt im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Wielbark, Stadt sowie Stadt- und Landgemeinde, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Willenberg, Dorf im Kreis Stuhm, Westpreußen, seit 1945: Wielbark (Malbork), Powiat Malborski, Woiwodschaft Pommern, Polen

Berge:
 Willenberg (Zingsheim), Erhebung bei Zingsheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Willenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Willenberg (1897–1974), deutscher Politiker (Zentrum)
 Christian Josef Willenberg (1676–1731), französischer Militäringenieur
 Ekkehard Willenberg (* 1943), deutscher Neurochirurg
 Heiner Willenberg (* 1942), deutscher Germanist
 Johann Willenberg (1888–1968), deutscher Politiker (DZP)
 Samuel Willenberg (1923–2016), polnisch-israelischer Bildhauer, Überlebender des Holocaust

Weiteres:
 Burg Willenberg, Polen

Siehe auch:
 Wilberg
 Willberg
 Willburg
 Wilsberg
 Willenberg-Kultur